Vilémovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vilémovice u Macochy (Wilhelmschlag), Gemeinde im Okres Blansko
 Vilémovice u Ledče nad Sázavou (Wilimowitz), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Vilémovice u Červených Janovic (Wilimowitz, älter Wilhelmszell), Ortsteil von Červené Janovice, Okres Kutná Hora